Alston (Cúmbria) — localidade em Cúmbria, Inglaterra

Alston (Geórgia) — localidade na Geórgia, Estados Unidos

Desambiguações de topônimos